Andrzej Pawlukiewicz (ur. 1953) – polski muzyk, pianista, kompozytor i aranżer
 Kalina Hlimi-Pawlukiewicz (ur. 1982) – polska wokalistka, aktorka teatralna i filmowa, a także kompozytorka, improwizatorka, scenarzystka, autorka tekstów
 Maria Pawlukiewicz – polska wokalistka, członkini zespołu Nasza Basia Kochana
 Piotr Pawlukiewicz (1960–2020) – polski duchowny rzymskokatolicki, rekolekcjonista, kaznodzieja, prałat, autor książek o tematyce religijnej, lider zespołu Kontrast